Burila:
 Burila Mare, Mehedinți, Oltenia
 Burila Mică, Mehedinți, Oltenia

Vezi și 
 Burileanu

Toponime românești